A 2002. évi téli olimpiai játékokon a gyorskorcsolya férfi 500 méteres versenyszámát február 11-én és 12-én rendezték a Utah Olympic Oval pályán, Kearnsben. Az aranyérmet az amerikai Casey FitzRandolph nyerte meg. A Magyarországot képviselő Baló Zsolt a 31. helyen végzett.

Rekordok 
A versenyt megelőzően a következő rekordok voltak érvényben:

Egyfutamos versenyben

A versenyen négyszer dőlt meg az olimpiai rekord:

Kétfutamos versenyben
Először jegyezték fel a két futam összesített eredményét olimpiai rekordként. Az első rekord még kilencszer dőlt meg a verseny során.

Eredmények 
A versenyzők két futamot teljesítettek, a két futam időeredményeinek összege határozta meg a végső sorrendet. Az időeredmények másodpercben értendők. A rövidítések jelentése a következő:

Források 

F00500